Plaats in Indonesië
 Kedungbanteng (Kedung Banteng), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kedungbanteng (Bakung), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Kedungbanteng (Sumbermanjing), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Kedungbanteng (Tanggulangin), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Kedung Banteng (doorverwijspagina)